Старший полковник (, Да сяо) — воинское звание в вооружённых силах некоторых государств мира.

Имеется в вооружённых силах КНР (大校), КНДР (тэчва, 대좌), Вьетнама (Đại tá), Аргентины и Марокко. Звание стоит выше полковника, но ниже генерал-майора. Старший полковник в НОАК имеет расположенные продольно в ряд четыре звезды на погоне с двумя просветами. У старшего полковника Корейской Народной Армии четыре больших звезды расположены как у современного российского капитана, но на погонах с двумя просветами, а у старшего полковника Вьетнамской Народной Армии те же четыре звезды расположены четырёхугольником над двумя полосками на петлицах.

Соответствует рангу бригадира Британской армии и бригадному генералу армии США.

Знаки различия 
Ниже представлены знаки различия В/З в виде погон и петлиц:

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания КНР
Воинские звания КНДР
Воинские звания Вьетнама
Воинские звания Аргентины